Нойкамперфен () — коммуна в Германии, в земле Нижняя Саксония.

Входит в состав района Лер. Подчиняется управлению Хезель. Население составляет 1650 человек (на 31 декабря 2010 года). Занимает площадь 6,27 км². Официальный код — 03 4 57 015.

Примечания

Ссылки 

Города Нижней Саксонии